Frid är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Frid 2 146
 Fridh 952
 Fried 102
Tillsammans blir detta 3 200 personer. Stavningsvarianten Fried har medtagits här, eftersom den har samma uttal och är väl etablerad i Sverige. Den förekommer i övrigt som efternamn i tyskspråkiga länder. Med svensk stavning – Frid eller Fridh – har namnet använts i Sverige som soldatnamn.

Personer med efternamnet Frid eller varianter av detta namn

 Alfred Fried (1864–1921), österrikisk pacifist och journalist
 Archibald Frid (1905–2000), arkitekt
 Bo Frid (född 1940), teolog och klassisk filolog, universitetslektor
 Daniel Frid Johansson (1866–1947), fiolspelman
 Egon Frid (född 1957), politiker, vänsterpartist
 Elsa Fridh (1908–1974), teckningslärare och konstnär
 Erich Fried (1921–1988), österrikisk författare och översättare
 Gertrud Fridh (1921–1984), skådespelare
 Göte Fridh (1926–1996), ämbetsman och landshövding
 Hédi Fried (född 1924), författare och psykolog
 Heinrich Jakob Fried (1802–1870), tysk målare
 Jonas Fried (född 1985), fotbollsspelare
 Ludvig Frid (1855–1909), målare
 Oskar Fried (1871–1941), tysk musiker
 Paul Fried (född 1958), skådespelare, präst och författare
 Peter Fridh (född 1962), skådespelare
 Torsten Fridh (1914–2014), konstnär, skulptör
 Ulla-Bella Fridh (1929–1993), skådespelare och sångare
 Volker Fried (född 1961), tysk landhockeyspelare
 Åke Fridh (1918–1997), språkforskare

Källor 

Svenska efternamn

Soldatnamn